516 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 516 км — остановочный пункт Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 836211.
 516 км — остановочный пункт Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области. Код 865912.